Shanshan bezeichnet:

 Shanshan, historisches Königreich in Xinjiang, China
 Piqan (chinesisch Shanshan 鄯善县), Kreis der Stadt Turpan im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
 Shanshan (Piqan) (鄯善镇), Großgemeinde im Kreis Piqan der Stadt Turpan im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
 Shanshan (Louxing) (杉山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Louxing in der chinesischen Provinz Hunan